Whitchurch – miejscowość w Bath and North East Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Whitchurch – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Whitchurch – miejscowość w Walii, w Cardiff
 Whitchurch – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Whitchurch – miasto w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Whitchurch – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Whitchurch – miejscowość w Walii, w Pembrokeshire
 Whitchurch – miasto w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Whitchurch – miejscowość w South Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Whitchurch – stacja kolejowa w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Whitchurch – stacja kolejowa w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Whitchurch – stacja kolejowa w Cardiff (Walii)
 Whitchurch – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Whitchurch-on-Thames – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)